Kany puede referirse a:
Un apellido anglosajón:
Charles E. Kany
Un hipocorístico del diminutivo de Encarnación
Kany García
Una localidad de Hungría:
Kány, en Borsod-Abaúj-Zemplén -:en:Kány-
Una emisora de radio de Estados Unidos:
KANY -:en:KANY-
El código ICAO de un aeropuerto de Estados Unidos:
Anthony Municipal Airport, en Anthony (Kansas) -:en:Anthony Municipal Airport-